Kung fu – nome generico delle arti marziali cinesi

Televisione 
 Kung Fu – serie Tv (1972-1975)
 Kung Fu: la leggenda continua (Kung Fu: The Legend Continues) – serie Tv (1993-1997)
 Kung Fu – serie Tv (2021-in corso)

Altro 
 Kung Fu – videogioco per NES del 1985
 Kung Fu (Raymundo Cuesta Veloz) – wrestler messicano (1951-2001)